URI :
 Uniform Resource Identifier, identifiant d'une ressource sur un réseau informatique
 Canton d'Uri,  canton du centre de la Suisse
Union romani internationale, association internationale des Roms (au sens large)
United Religions Initiative, une organisation non-gouvernementale mondiale pour le dialogue interreligieux

Voir aussi